Die Landespolizei ist die Zusammenfassung aller Polizeibehörden eines Landes:
 für Deutschland siehe Landespolizei (Deutschland)
 für Liechtenstein siehe Landespolizei (Liechtenstein)